Jair Marinho de Oliveira (1936-2020) - Braziliaans voetballer bekend als Jair Marinho
Mario Perez Ulibarri (1947) - Braziliaans voetballer bekend als Marinho Peres
Francisco das Chagas Marinho (1952-2014) - Braziliaans voetballer bekend als Marinho Chagas
Mário Caetano Filho (1955) - Braziliaans voetballer bekend als Marinho 
Mário José dos Reis Emiliano (1957) - Braziliaans voetballer bekend als Marinho 
Mário Custódio Nazaré (1976) - Braziliaans voetballer bekend als Marinho